Métro Paris 07 bis